pode ser:
 Um termo para a área de um órgão musical, que inclui as teclas;
 Uma consola de mistura;
 Consola de comandos;
 Consola de videojogos ou videogame, ou consola de jogos;
 Estrutura em consola, uma estrutura apoiada apenas num dos seus lados.
 Consola (arquitetura), elemento estrutural.

Desambiguação